Први директни, вишестраначки избори за председника Републике Србије одржани су 9. децембра 1990. Убедљивом већином победио је Слободан Милошевић.

Право гласа је имало 7.033.610 грађана уписаних у бирачки списак. На изборе је изашло њих 5.029.123 (71,50%). Неважећих листића је било 169.461 (3,37%). За положај председника Србије надметао се невероватан број од 32 кандидата.

Спољашње везе 
 Избори 1990. - Коначни резултати избора

Избори у Србији
Избори 1990.
Председнички избори у Србији
Србија у 1990.